«Résistance à la nuit» () — концертний альбом французького співака Рафаеля Ароша, виданий у 2006 році.

Композиції

Перший диск
Funambule
La route de nuit
Ne partons pas fâchés
C'est bon aujourd'hui
Chanson pour Patrick Dewaere
1900
Schengen
Au temps des colonies
Ô compagnons
Peut-être a-t-il rêvé?
Les petits bateaux
La ballade du pauvre
Sur la route
Ceci n'est pas un adieu
Caravane
Et dans 150 ans

Другий диск
Comme Un Homme A La Mer 		
		Petite Annonce 	 	
		La Petite Chanson 		
		La Mémoire Des Jours 	
		Il Y A Toujours

Інформація 
Bass – Alain Verderosa
Charango – Foster Rodriguez
Design – ★ Bronx
Drums – Matthieu Rabaté*
Guitar – Olivier De La Celle
Guitar, Charango – Fabrice Fourgeaud*
Keyboards – Julien Schultheis
Lyrics By, Music By – Raphael Haroche*
Mixed By, Mastered By – Dominique Blanc-Francard
Other [Management] – Caroline Manset
Photography – Caroline Manset, Claude Gassian, Frédérique Veysset, Olivier Dahan, Roland Allard
Piano, Accordion – Frédéric Gaillardet
Producer – Bénédicte Schmitt, Dominique Blanc-Francard, Raphaël (2)
Recorded By, Mixed By – Bénédicte Schmitt
Zither [Guzheng] – Ying Rao

Музичні альбоми 2006
Альбоми Raphaël